The Song Remains the Same pode se referir:

Música 
 The Song Remains the Same, canção do álbum Houses of the Holy (1973) do Led Zeppelin.
 The Song Remains the Same, filme (1976) lançado em conjunto com o álbum da banda homônima.
 The Song Remains the Same, álbum lançado em conjunto ao filme da banda homônima.

Desambiguação